Иеромона́х () — в православии монах, имеющий сан священника. Сан иеромонаха соответствует сану иерея в белом духовенстве.

Первоначально — при учреждении монашества в IV веке, монахи не принимали сана священства. На Руси иеромонашество возникло в XI веке, начиная с Феодосия Печерского. К этому времени иеромонашество в Византии существовало уже не одно столетие.

В поместных церквях русской традиции иеромонахами называются священники-мантийные монахи. Священники-рясофорные монахи могут называться священнои́ноками или иеромонахами в зависимости от местных обычаев. И́еросхимона́хами называются священники-схимонахи. Согласно церковному протоколу, ко всем иеромонахам положено почтительно обращаться со словами: «Ва́ше Преподо́бие!».

В старообрядческой традиции монаха, имеющего священный сан, называют священноинок.

Примечания

См. также 
 Иеродиакон

Литература 
 

 

Иеромонахи